George Lambert peut désigner :

politique
 George Lambert (1866-1958), député britannique et pair ;
 George Lambert (1909-1989), son fils, également député britannique et pair ;
 George Lambert (1879-1941), homme politique australien en Australie occidentale ;
 George Lambert (1968-), homme politique américain au New Hampshire ;

sports
 George Lambert (1842-1915), champion du monde de tennis britannique ;
 George Lambert (1889-), footballeur australien, a joué pour le club de football Fitzroy ;
 George Lambert (1919-1991), joueur de cricket anglais ;
 George Lambert (1928-2012), pentathlonien américain ;

autres
 George Lambert (1700-1765), peintre paysagiste et scénographe anglais ;
 George Lambert (1796-1869), amiral britannique ;
 George Lambert (1819-1860), récipiendaire irlandais de la Victoria Cross ;
 George Washington Lambert (1873-1930), peintre australien ;
 George Lambert (1900-1971), baryton anglais principalement actif au Canada.